Богда́н Степа́нович Бодна́рский (, Радзивилов, Волынская губерния — 24 ноября 1968, Москва, Московская область) — русский и советский книговед, библиограф, организатор библиотечного дела. Доктор педагогических наук (1943), профессор (1921). Заслуженный деятель науки РСФСР (1945).

Редактор первого русского библиографического журнала — «Библиографические известия» (1913—1929). Председатель Русского библиографического общества при Императорском Московском университете (1920—1929).

Награждён орденом Трудового Красного Знамени.

Брат географа М. С. Боднарского (1870—1953).

Биография 
Богдан Боднарский родился  1874 года в Радзивилове Кременецкого уезда Волынской губернии (ныне Украина).

В 1901 году окончил юридический факультет Московского университета, а в 1910 году — Московский археологический институт.

Член Русского библиографического общества при Московском университете (с 1909; с 1910 года — секретарь, а в 1920—1929 годах — его председатель) и Русского библиологического общества. Являлся бессменным редактором издававшегося обществом журнала «Библиографические известия» (1913—1929).

Организатор и первый директор Российской центральной книжной палаты (август 1920 — 1921, Москва), затем директор Российского библиографического института (1921—1922).

Читал курсы библиографии и библиотековедения в вузах Москвы (городской университет им. А. Л. Шанявского, Московский университет) и Ленинграда. В 1940—1956 годах был профессором Московского библиотечного института; в 1942—1949 годах заведовал в нём кафедрой библиографии.

Богдан Боднарский умер 24 ноября 1968 года в Москве. Похоронен на Ваганьковском кладбище (участок 43С).

Вклад в науку 

Представлял Русское библиографическое общество на Международном библиографическом конгрессе (1910, Брюссель), выступив с докладом «Распространение библиографической децимальной классификации в России». Принимал непосредственное участие в работах Международного библиографического института в Брюсселе, где изучал международную десятичную классификацию знаний на месте её создания, под руководством основателя института Поля Отле (1868—1944).

С 1908 года в России замечается резкий перелом в отношении к десятичной классификации. Многочисленными докладами в разнообразных обществах и собраниях Боднарскому удалось пробить брешь равнодушия к десятичной классификации как в академической среде, так и в кругу лиц, интересующихся библиотечным делом. В итоге это привело к широкому внедрению в библиотеках СССР единой десятичной системы.

Редактировал:
 «Бюллетень книжных новостей» (1909—1910),
 «Бюллетень книжных и литературных новостей», библиографический отдел «Бюллетеней литературы и жизни» (1911—1917).

Основной фундаментальный труд Боднарского — «Библиография русской библиографии» (списки печатались сначала в журнале «Библиографические известия», а затем издавались отдельно) — содержит обзор русской библиографической литературы с 1913 по 1925 год включительно (т. 1-3, 1918, 1923, 1926) и за 1929 год (т. 4, 1930).

Среди других трудов Боднарского:
 «Справочный указатель книг и журналов, арестованных с 17 окт. 1905 г.» (вып. 1-4, 1908-10),
 «Международная десятичная классификация и десятичная классификация Дьюи» (в книге: «Труды 1-го Всерос. съезда библиотечных работников Красной Армии и Флота», 1922),
 «Библиография произведений Л. Н. Толстого до 7 нояб. 1910» (1910),
 «Библиография произведений Л. Н. Толстого с 7 нояб. 1910 до 1912» («Толстовский ежегодник», 1912).

За 70 лет своей работы Боднарский собрал богатейшую библиотеку, в которой было много редких и уникальных изданий. Книговедческая библиотека Боднарского и архив, включающий переписку с книговедами, переведены в фонд Российской государственной библиотеки (Москва). Архив (более 2 тысяч единиц хранения) составляет фонд 573 в Отделе рукописей указанной библиотеки.

Примечания

Литература 
 
 
 Заслуженный деятель науки Богдан Степанович Боднарский: Статьи о его деятельности и список трудов / Под ред. Ю. И. Масанова. — , 1963.
 
 Тужилин Н. Биография чуда. Рыцари просвещения // Мир вокруг тебя. — Симферополь: «Крым», 1966
 Кле­вен­ский М. М. Б. С. Бод­нар­ский // Со­вет­ская биб­лио­гра­фия. 1969. Вып. 1;
 Кир­пи­че­ва И. К. Б. С. Бод­нар­ский — биб­лио­граф и че­ло­век // Со­вет­ская биб­лио­гра­фия. 1985. № 5;
 Вась­ко­ва Н. И. Б. С. Бод­нар­ский и рус­ское биб­лио­гра­фи­че­ское об­ще­ст­во // Книга. Исследования и материалы. 1989. Сб. 59;
 Бес­па­ло­ва Э. К. Пер­вые ша­ги УДК в Рос­сии (До­ку­мен­ты из ар­хи­ва Б. С. Бод­нар­ско­го) // Биб­лио­те­ко­ве­де­ние. 2000. № 4;
 Бес­па­ло­ва Э. К. Био­гра­фи­че­ский жанр в биб­лио­гра­фии. Пер­со­на­лии биб­лио­гра­фов. М., 2003.

Ссылки 
 Боднарский Богдан Степанович на «Биография.ру» 

Выпускники Московского археологического института
Библиофилы СССР
Библиографы СССР
Авторы Энциклопедического словаря Гранат
Заслуженные деятели науки РСФСР
Похороненные на Ваганьковском кладбище
Председатели Русского библиографического общества
Преподаватели Московского городского народного университета
Преподаватели Московского государственного института культуры